Ola Karlsson kan syfta på bland andra:

* Ola Karlsson (född 1952), svensk cellist och dirigent
 Ola Karlsson (född 1961), svensk moderat politiker
 Ola Karlsson (född 1964), svensk språkvårdare